(1734-1816).
  (1396-1475).
 Delphine Zingg, actrice française.
 Gérard Zingg, (1942-2021), est un scénariste, réalisateur et peintre français ; 
 Helen Zingg, skieuse alpine suisse.
  (1802-1891).
 Jules-Émile Zingg (1882-1942), peintre français.
Marie-Rose Zingg (1897-1975), fondatrice de la pouponnière valaisanne à Sion.
  (1900-1957).
  (né en 1945).